kielich (botanika)
 Kielich (liturgia)
 kielich (naczynie)
 Kielich (powieść)
 Kielich (ściana wspinaczkowa w Lubinie)
 struktura anatomiczna w nerce
 Pseudonim artystyczny Krzysztofa Kieliszkiewicza, basisty zespołu rockowego Lady Pank